Malguine (masculin ; ) ou Malguina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Albert Malguine (1966) joueur de hockey sur glace russe.
 Irina Malguina (1973) biathlète russe.

Patronyme russe